Derelicts est le cinquième album du groupe suédois Carbon Based Lifeforms sorti le .

Après un détour dans le genre « drone » avec Twentythree, le groupe revient avec Derelicts au son ambient plus accessible de sa première trilogie d'albums parue chez Ultimae.

Présentation 
Johannes Hedberg et Daniel Segerstad commencent à composer des morceaux pour leur cinquième album en février 2015. Lors d'un weekend ils esquissent à peu près huit premiers morceaux. De cette première session, seul le morceau 780 Days finira sur l'album.

Le morceau Accede qui ouvre l'album voit sa genèse dans des essais sur un synthétiseur récemment acheté, le Roland JD-800. Ca n'est qu'à la fin de l'enregistrement que le groupe décide de mettre ce morceau en premier sur l'album, afin d'avoir une introduction forte et dans le même style que celle de l'album Interloper. Le morceau fait ensuite l'objet d'une vidéo qui sort en 2017.

Au début, le groupe développe des idées évoquant des forêts et des gobelins, mais constate par la suite que les idées musicales évoquent de plus en plus des idées de hautes technologies abandonnées. 

Au début de l'année 2017, le duo annonce qu'il travaille sur son nouvel album au nom de code "CBL 5". Le , Carbon Based Lifeforms révèle le titre de l'album Derelicts (littéralement Épaves) et annonce la liste des morceaux et la date de sortie. Le , puis le , le groupe sort les premières des morceaux Accede et ~42° avec son label Blood Music sur Youtube.

La chanteuse Ester Nannmark prête sa voix aux morceaux Derelicts, ~42°, Reylight Scatterers et Loss Aversion''.

Liste des titres 
Contrairement aux trois premiers albums, la numérotation commence à 1. Les albums ne sont plus numérotés à la suite depuis Twentythree.

Notes et références 

Album de musique suédois